Bełcząc peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bełcząc, village du powiat de Radzyń Podlaski, dans la voïvodie de Lublin
 Bełcząc, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie